La Türkiye 1. Basketbol Ligi 1990-1991 è stata la 25ª edizione del massimo campionato turco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Fenerbahçe.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Squadra vincitrice

Note

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 1990
Pallacanestro nel 1991
1990-1991